Чемпионат Азии по борьбе 2011 года прошёл с 19 по 22 мая в Ташкенте (Узбекистан).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Источники 
 FILA Wrestling Database

2011
Борьба
Борьба
Борьба
Международные соревнования по борьбе в Узбекистане
Международные спортивные соревнования в Ташкенте
2011 год в борьбе
Май 2011 года